

Aziende
Cimatti, casa motociclistica italiana attiva dal 1937 al 1984

Persone
Duccio Cimatti, direttore della fotografia italiano
Felice Cimatti, scrittore e filosofo italiano
Marco Cimatti, ciclista italiano
Maria Raffaella Cimatti, religiosa italiana, beata
Pietro Cimatti, poeta e scrittore italiano
Riccardo Cimatti, dirigente sportivo italiano
Roberto Cimatti, direttore della fotografia italiano
Simona Cimatti, calciatrice italiana
Vincenzo Cimatti, sacerdote italiano

Altro 
Cimatti Museum, museo di Tokyo, dedicato all'opera di Vincenzo Cimatti.